Bréart est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Bréart de Boisanger, famille noble française de Bretagne ;
 Jules Aimé Bréart (1826-1913), général français.

Divers 
 Hôtel Bréart de Boisanger, hôtel particulier du  situé à Quimperlé dans le département français du Finistère.

Patronyme français